Andreas Thuresson (né le  à Kristianstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Tyringe SoSS, il débute en senior au Malmö Redhawks qui remporte l'Allsvenskan puis la Kvalserien 2006. L'équipe accède à l'Elitserien la saison suivante. Il est choisi en ,  au total par les Predators de Nashville au repêchage d'entrée de 2007. Il part alors en Amérique du Nord. Assigné aux Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey le . Le , il est échangé aux Rangers de New York en retour de Brodie Dupont.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Malmö Redhawks || Allsvenskan|| 19|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 40|| 10|| 5|| 15|| 26|| || || || || 
|-
|2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH ||77 ||11 ||7 ||18 ||37 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||74 ||14 ||15 ||29 ||32 ||11 ||3 ||1 ||4 ||4 
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || 50|| 14|| 19|| 33|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 22|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 76|| 14|| 24|| 38|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut || LAH || 73|| 13|| 8|| 21|| 40|| 9|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Brynäs IF || Elitserien || 48|| 11|| 8|| 19|| 50|| 4|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
|2013-2014|| Brynäs IF || SHL || 52|| 17|| 20|| 37|| 61|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 21|| 8|| 7|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Severstal Tcherepovets || KHL || 26|| 7|| 3|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Malmö Redhawks || SHL || 42 || 14 || 10 || 24 || 55 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Malmö Redhawks || SHL || 51 || 12 || 21 || 33 || 18 || 10 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 29 || 1 || 3 || 4 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 22 || 7 || 6 || 13 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || HV 71 || SHL ||43 ||10 ||9 ||19 ||26 ||9 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
| 2019-2020 || Schwenninger Wild Wings || DEL ||28 ||10 ||9 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Schwenninger Wild Wings || DEL ||38 ||17 ||20 ||37 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie || DEL ||  || 

| 25|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2007||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| +2|| 4||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Kristianstad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HV 71
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Kölner Haie